Ким Наён (), имя также может встречаться кириллицей Ким На Ён и латиницей Kim Na-young — имя нескольких личностей корейского происхождения:*  (род. 1981) — южнокорейская телеведущая.
  (род. 1988) — южнокорейская дзюдоистка.
 Ким Наён (род. 1990) — южнокорейская фигуристка.
  (род. 1991) — южнокорейская певица.